Landkreis Holzminden, een district in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Holzminden (stad), een stad in dit district